Графф (Graff) — фамилия голландского или немецкого происхождения. Часто в русской транскрипции пишется с одной буквой «ф».

Известные носители 
 Графф, Андрис де (1611—1678) — представитель династии де Графф; мэр Амстердама.
 Графф, Антон (1736—1813) — немецкий художник швейцарского происхождения.
 Графф, Виктор Егорович (1819—1867) — выдающийся деятель российского лесоводства.
 Графф, Иоганн Михаэль — немецкий скульптор и мастер декоративной пластики.
 Графф, Казимир Ромуальд (1878—1950) — немецкий астроном.
 Графф, Корнелис де (1599—1664) — представитель династии де Графф; мэр Амстердама.
 Графф, Ларс (род. 1960) — шведский теннисный судья.
 Графф, Лоренс де (ум. 1704) — флибустьер голландской национальности.
 Графф, Людвиг (1851—1924) — австрийский зоолог.
 Графф, Николай Гендриевич (1826—1904) — генерал от артиллерии.
 Графф, Сириль (род. 1980) — французский стрелок из винтовки.
 Графф, Якоб Диркс де (1579/1571—1636) — нидерландский политик.
 Бармин, Александр Григорьевич (настоящая фамилия — Графф; 1899—1987) — советский разведчик и дипломат.

  (род. 1986) — французская тхэквондистка.
 Графф, Доротея Мария (также известная как Доротея Мария Мериан; 1678—1743) — нидерландская и российская художница немецкого происхождения.
 Графф, Эстер (1897—1991) — датская феминистка. Президент Международного союза женщин (1952—1958).
 Графф ван Полсбрук, Агнета де (1603—1656) — нидерландская аристократка.

Другое 
 Графф — кратер на видимой стороне Луны.
 Ди-Графф — город в округе Суифт, штат Миннесота, США.

См. также